Trust in me (album), album van Sandra Reemer
Trust in me (single), single van Sandra Reemer afkomstig van genoemd album